István Juhász (17 de julho de 1945) é um ex-futebolista húngaro, que atuava como meia.

Carreira 
István Juhász fez parte do elenco da Seleção Húngara de Futebol, da Euro de 1972.

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Húngara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972